Název Žalý má více míst:
 Žalý (Benecko), část obce Benecko v okrese Semily
 Žalý (Krkonoše), vrchol v Krkonoších